Pointmühle ist der Ortsname von

 Pointmühle (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pointmühle (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern